Владислав Васильев: Васильев, Владислав Андреевич (род. 1997) — казахстанский футболист.
 Васильев, Владислав Леонидович (1930—2011) — советский и российский учёный.
 Васильев, Владислав Олегович (род. 1999) — российский футболист.